Kathy Jordan e Ken Flach erano i detentori del titolo, ma hanno perso nei quarti di finale contro Patty Fendick e Andy Kohlberg.

Jo Durie e Jeremy Bates hanno battuto in finale 7–6 (12–10), 6–3 Nicole Bradtke e Darren Cahill.

Teste di serie

 Kathy Jordan /  Ken Flach (quarti di finale)
n/a
 Betsy Nagelsen /  Peter Fleming (terzo turno)
n/a
n/a
n/a
 Rosalyn Fairbank /  Danie Visser (semifinali)
 Elise Burgin /  Mark Kratzmann (primo turno)

 Jenny Byrne /  Kim Warwick (secondo turno) 
 Anne Smith /  Sherwood Stewart (primo turno) 
 Anne White /  Gary Muller (secondo turno) 
 Mary Lou Daniels /  Robert Van't Hof (primo turno) 
 Patty Fendick /  Andy Kohlberg (semifinali) 
 Tine Scheuer-Larsen /  Michael Mortensen (quarti di finale) 
 Elizabeth Smylie /  John Fitzgerald (quarti di finale) 
 Carling Bassett /  Robert Seguso (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Torneo di Wimbledon 1987